Perry Township (Illinois)

Perry Township (comté de Buchanan, Iowa)
Perry Township (comté de Davis, Iowa)
Perry Township (comté de Jackson, Iowa)
Perry Township (comté de Tama, Iowa)

Perry Township (comté d'Armstrong, Pennsylvanie)
Perry Township (comté de Berks, Pennsylvanie)
Perry Township (comté de Clarion, Pennsylvanie)
Perry Township (comté de Fayette, Pennsylvanie)
Perry Township (comté de Greene, Pennsylvanie)
 Perry Township (comté de Jefferson, Pennsylvanie)